tegula – jeden ze sklerytów skrzydłowych owadów
 Tegula – rodzaj ślimaków z rodziny Tegulidae